Pourquoi nous combattons (Why We Fight), film de propagande américain (1942-1945)
Pourquoi nous combattons. Manifeste de la Résistance européenne
Épisodes de Frères d'armes#Épisode 9 : Pourquoi nous combattons